est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui poursuit un double objectif : la promotion de l’utilisation du vélo et l'insertion socio-professionnelle.

L'association et son histoire 

Née en 2002 d'un ancien service de la Croix-Rouge genevoise, Genèveroule propose des vélos en location toute l'année et des vélos en prêt gratuit de mai à octobre. L'association propose également des services de dépannage et de mobilité d’entreprise, ainsi qu’une antenne de conseil pour accéder à un emploi.

De mai à , neuf stations de prêt ont été ouvertes au grand public 7 jours sur 7 à Genève, Carouge, Meyrin et Versoix. Près de  gratuits et  de location ont été effectués en 2016, soit quelque  parcourus en une année. Parallèlement, Genèveroule propose aux collectivités privées et publiques la location moyenne et longue durée pour les déplacements professionnels.

L’exploitation de ce réseau est assurée en majeure partie par du personnel en insertion, c’est-à-dire par des personnes étant temporairement ou durablement à l’écart du marché du travail traditionnel. Le réseau emploie  chaque année. L’objectif consiste à regagner confiance, se former et ainsi se rapprocher d’un poste de travail sur le marché de l’emploi. Le label « 1+ pour tous » a été décerné à Genèveroule par le département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé en 2014.

Les activités de l'association sont réalisées grâce au soutien d'institutions partenaires comme la ville et le canton de Genève, les villes de Carouge, Meyrin et Versoix, de partenaires privés et de partenaires « mobilité ».

Fonctionnement et buts 

Promouvoir l’utilisation du vélo sous toutes ses formes en offrant des emplois d’insertion socioprofessionnelle accompagnés de formations aux personnes en situation précaire, notamment aux requérants d'asile, réfugiés, personnes au bénéfice de l’assistance, jeunes ainsi qu’aux chômeurs en fin de droits.

Dans cet esprit d’insertion, promouvoir le développement durable (Genèveroule a été lauréat de la bourse cantonale du développement durable en 2013), la mobilité douce, la santé et l’écotourisme au travers de prestations et services de qualité auprès des collectivités publiques, des entreprises et des personnes physiques. Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces buts sont principalement le prêt et la location de vélos ainsi que toute autre activité favorisant l'utilisation du vélo.

Le même type d’opération de prêts de vélos existe dans d'autres villes de Suisse, comme à Berne, à Zurich, en Valais, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Ces structures qui ont des activités similaires partagent les mêmes valeurs et sont fédérées par l’association Suisseroule.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel

Association ou organisme dans le canton de Genève
Vélopartage
Transport dans le canton de Genève